Татарню́к — українське прізвище, походить від назви народу татари.

 Татарнюк Ярослава Василівна (1923) — українська громадська діячка, меценатка, фармацевт.
 Татарнюк Михайло Онуфрійович (1913 — 2007).) — український громадсько-політичний діяч, меценат.

Українські прізвища